Hofland ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Hofland (* 1990), niederländisch-deutscher Eishockeyspieler
 Henk Hofland (1927–2016), niederländischer Journalist
 Kevin Hofland (* 1979), niederländischer Fußballspieler
 Mona Hofland (1929–2010), norwegische Schauspielerin
 Moreno Hofland (* 1991), niederländischer Radsportler